NVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Furchambault, Nevers, Francia